een dorp in Derbyshire, zie Spondon (plaats)
 een aldaar gebouwd voormalig motorfietsmerk, zie Spondon (motorfiets)